Улезло — белорусская фамилия.

 Улезло, Лука Иванович — полковник, кавалер Ордена святого Георгия IV класса (21 августа 1915, посмертно).
 Улезло, Сергей Григорьевич (род. 1974) — белорусский футболист.